Паисанос има више значења:

 Паисанос (Уехукиља ел Алто), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Паисанос (Мескитик де Кармона), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику